Очере́тник () — род многолетних травянистых растений семейства .

Латинское название рода происходит от  — клюв и  — семя, то есть клювосемянник.

Ботаническое описание 
Цветки пучками на конце стебля или в пазухах верхних листьев на длинных цветоносах. Колоски со спирально расположенными кроющими чешуями; нижние 2—4 и верхние — бесплодные, а средние с 2—3 обоеполыми цветками. Околоцветниковых щетинок 5—13, зазубренных. Тычинок 2—3. Пестик с расширенным к основанию столбиком и двумя рыльцами.

Орешек сжатый, с остающимся расширенным основанием столбика.

Классификация

Виды 

Согласно данным сайта Королевских ботанических садов Кью, род насчитывает 352 вида. Некоторые из них:

Таксономия 
Род Очеретник входит в трибу  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Осоковые